Maple Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Maple Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 89000597
 Maple Street Historic District (Michigan), ID-Nr. 96000806
 Maple Street Historic District (New York), ID-Nr. 96001441
 Maple Street Historic District (West Virginia), ID-Nr. 87002529